D5 puede referirse a:

 Volvo D5, un motor turbo diésel desarrollado por Volvo.
 Línea D5, una línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad argentina de Córdoba.
 Trident II D5, un misil balístico intercontinental para submarinos (SLBM) con cabezas nucleares de nacionalidad estadounidense.
 Albatros D.V, un biplano de caza alemán de la Primera Guerra Mundial.